Maracineanu peut désigner :

Patronyme 

  (né en 1953), homme politique roumain ;
  (morte en 1977), artiste lyrique roumaine ;
  (1840-1877), soldat roumain ;
 Roxana Maracineanu (née en 1975), nageuse et femme politique française ;
 Ștefania Mărăcineanu (1882-1944), physicienne roumaine.

Toponyme 

 , village roumain.

Autres 

 , monument historique roumain ;
 , navire de guerre roumain.

Patronyme roumain